Tess of the Storm Country est un roman de Grace Miller White adapté plusieurs fois au cinéma :
 Tess of the Storm Country d'Edwin S. Porter avec Mary Pickford, sorti en 1914.
 Tess au pays des tempêtes (Tess of the Storm Country) de John S. Robertson avec Mary Pickford, sorti en 1922.
 Tess of the Storm Country d'Alfred Santell avec Janet Gaynor, sorti en 1932.
 Tess of the Storm Country de Paul Guilfoyle avec Diane Baker, sorti en 1960.